Münchhausen kan syfta på:

 Münchhausen (film) – en tysk äventyrsfilm från 1943 i regi av Josef von Báky
 Münchhausen by proxy – en psykisk störning
 Münchhausens syndrom – en psykisk sjukdom
 Münchhausens trilemma – inom kunskapsteorin ett tankeexperiment

Geografi
 Münchhausen, Hessen – en kommun i Tyskland
 Münchhausen, Sonnewalde – en ort i Sonnewalde i Brandenburg

Personer
 Baron von Münchhausen (1720–1797), en tysk adelsman känd för sina skrönor
 Börries von Münchhausen (1874–1945), en tysk friherre, nazist och författare